US Open 1971 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 1 a 12 września, na trawiastych kortach nowojorskiego West Side Tennis Club w dzielnicy Forest Hills. Była to 91. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 160 000 dolarów amerykańskich.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open według lat
1971 w tenisie ziemnym